edding oder Edding steht für:
 edding, deutscher Schreibwarenhersteller
 Carl-Wilhelm Edding (1930–2021), deutscher Unternehmer 
 Friedrich Edding (1909–2002), deutscher Bildungsökonom

Siehe auch:
 Eddings